

Оттава — місто в провінції Онтаріо, столиця Канади.
 Оттава — річка на південному сході Канади, ліва притока річки Святого Лаврентія.
 Оттава ()  — адміністративний регіон на заході Квебеку.
 Оттава — група незаселених островів у східній частині Гудзонової затоки.

Оттава (округ) — список однойменних округів в США.
 Оттава — місто, штат Іллінойс
 Оттава — місто, штат Канзас
 Оттава — місто, штат Вісконсин
 Оттава — селище, штат Огайо

Інше 
 Оттава — індіанське плем'я.

Див. також 
 Отава